Иван Знаменский: Знаменский, Иван Васильевич (1864—1941) — священник Русской православной церкви, член Поместного собора Православной российской церкви.
 Знаменский, Иван Васильевич (1868—1923) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Знаменский, Иван Степанович (1853—1882) — духовный писатель.